Daydream ("sogno a occhi aperti" in inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Daydream – film del 1964 diretto da Tetsuji Takechi

Fumetto 
 Daydream – manga di Saki Okuse e Sankichi Meguro

Musica 
 Daydream  – progetto musicale eurodance italiano
 Daydream – album dei The Lovin' Spoonful del 1966
 Daydream – singolo dei The Lovin' Spoonful del 1966, dall'album omonimo
 Daydream  – album di Mariah Carey del 1995

 Daydream/Moorland – singolo dei Tangerine Dream del 1983